The Desired Woman – film del 1918 diretto da Paul Scardon
The Desired Woman – film del 1927 diretto da Michael Curtiz